Lausenbach ist ein Gewässername:

 Lausenbach (Eger), linker Zufluss der Eger nach Hendelhammer, Gemeinde Thierstein, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Lausenbach (Große Röder), linker Zufluss der Großen Röder in Hermsdorf, Gemeinde Ottendorf-Okrilla, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Lausenbach (Großer Rehbach), linker Zufluss des hier noch Rehbach genannten Großen Rehbachs (linker Hauptstrang-Oberlauf der Unteren Steinach) vor der Großrehmühle von Marktleugast, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Lausenbach (Jagst), rechter Zufluss der Jagst zwischen dessen Weiler Heimhausen und Mulfingen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg